Chicken Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Chicken Island (Arkansas)
 Chicken Island (Hillsborough County, Florida)
 Chicken Island (Volusia County, Florida)
 Chicken Island (Tennessee)

in Australien:
 Chicken Island (Tasmanien)